

Pessoas
Edward Michael Egan
Kenneth Egan
Kian Egan
Richard Egan

Localidades
Egan (Dakota do Sul)

Desambiguação